Царёва — женская форма русской фамилии , а также топоним:

 Носительницы фамилии 
 Царёва, Валентина Георгиевна (1926—2015) — советская лыжница, чемпионка мира.
 Царёва, Галина Георгиевна (род. 1950) — советская велогонщица, шестикратная чемпионка мира.
 Царёва, Галина Ивановна  (род. 1959) — советский публицист, режиссёр документального кино.
 Царёва, Екатерина Михайловна (род. 1936) — российский музыковед, профессор кафедры истории зарубежной музыки МГК им. П. И. Чайковского.
 Царёва, Лариса Николаевна (род. 1958) — советская пловчиха.
 Царёва, Ольга Юрьевна (род. 1990) — российская лыжница.
 Царёва, Раиса Николаевна (1939—2017) — советский и российский общественный деятель, директор Омской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина (1973—2012), заслуженный работник культуры РСФСР (1984).
 Царёва, Татьяна (род. 1975) — российская хоккеистка. Топоним 
 Царева — река в Тотемском районе Вологодской области, приток Сухоны.
 Царева — посёлок в Тотемском районе Вологодской области.
 Царёва — прежнее название реки Балыктах на острове Котельный.